Государственный строй Китайской Народной Республики основан на конституции КНР, согласно которой «Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и основанное на союзе рабочих и крестьян. Согласно этим конституционным положениям, в стране установлен социалистический строй, Вся власть принадлежит народу, народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей различных ступеней.»

В состав государственных органов КНР входят:
 органы государственной власти (Всекитайское собрание народных представителей и местные советы народных представителей различных ступеней)
 Председатель Китайской Народной Республики
 государственные административные органы (Государственный совет КНР и местные народные правительства различных ступеней)
 Центральный военный совет КНР
 государственные судебные органы — народные суды
 государственные органы юридического надзора — народные прокуратуры
Общая численность государственных служащих в КНР относительно невелика — 7171 тыс. человек (2013 год, официальные данные).

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 

ВСНП — высший орган государственной власти КНР. В его состав входят депутаты, избранные от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых сил. Депутаты ВСНП избираются на срок 5 лет.

Постоянно действующим органом ВСНП является его постоянный комитет, который ответственен перед ВСНП и ему подотчётен. Постоянный комитет осуществляет функции высшего органа государственной власти и работает под контролем ВСНП в период между сессиями ВСНП. Сессии ВСНП обычно созываются Постоянным комитетом ВСНП раз в год.

Председатель КНР 

Председатель КНР на основании решений ВСНП и его Постоянного комитета
 опубликовывает законы;
 назначает и смещает Премьера Госсовета КНР, заместителей Премьера Госсовета КНР, членов Госсовета КНР, министров, председателей комитетов, главного ревизора, начальника секретариата Госсовета КНР;
 награждает государственными наградами и присваивает государственные почётные звания;
 опубликовывает указы о помиловании, о введении военного положения;
 объявляет о состоянии войны;
 опубликовывает указы о мобилизации.

Председатель и заместитель Председателя КНР избираются ВСНП сроком на 5 лет, и они не могут занимать эти должности более, чем 2 срока подряд. Чтобы стать кандидатом и избраться возраст должен превышать 45 лет. 
На данный момент председателем КНР является избранный в 2013 году в возрасте 60 лет - Си Цзиньпин. 
В 2018 году из Конституции КНР исключено 10-летнее ограничение на правление председателя КНР.

Государственный совет 

Государственный совет КНР, то есть Центральное народное правительство, является исполнительным органом высшего органа государственной власти. Госсовет ответственен перед ВСНП и ему подотчётен; в период между сессиями ВСНП ответственен перед Постоянным комитетом ВСНП и ему подотчётен.

В состав Государственного совета КНР входят:
 премьер Госсовета КНР;
 заместители Премьера Госсовета КНР;
 члены Госсовета КНР;
 министры;
 председатели комитетов;
 главный ревизор;
 начальник секретариата.

Срок полномочий Премьера, заместителей Премьера и членов Госсовета — 5 лет, они не могут занимать эти должности более чем 2 срока подряд.

Центральный военный совет КНР 

Центральный военный совет КНР руководит всеми вооружёнными силами страны. Председатель, его заместители и члены ЦВС КНР избираются на пятилетний срок.

Местные собрания народных представителей (СНП) и местные народные правительства 
Органами государственной власти и государственными административными органами в Китае на местах являются местные СНП и местные народные правительства, в районах национальной автономии — органы самоуправления.

Местные СНП 

Местные СНП являются органами государственной власти на местах. Депутаты СНП провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, автономных округов и городских округов избираются СНП на ступень ниже их; депутаты уездов, автономных уездов, городских уездов, городских районов, волостей, национальных волостей и посёлков избираются непосредственно избирателями. Сроки полномочий СНП провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, автономных округов и городских уездов — 5 лет; сроки полномочий СНП уездов, автономных уездов, городских уездов, городских районов, волостей, национальных волостей и посёлков — 3 года.

Местные народные правительства 
Местные народные правительства являются исполнительными органами местных СНП, государственными административными органами на местах.

Органы самоуправления в районах национальной автономии 
В автономных районах, автономных округах и автономных уездах создаются СНП и народные правительства. В числе председателей и заместителей председателей постоянных комитетов СНП автономных районов, автономных округов и автономных уездов, председателей автономных районов, начальников автономных округов и автономных уездов должны быть граждане тех национальностей, которые представляют районную автономию.

Органы самоуправления в районах национальной автономии осуществляют функции других местных государственных органов, пользуются правом на автономию в пределах компетенции, установленной Конституцией, законом о национальной районной автономии и другими законами, проводят в жизнь государственные законы и политические установки с учётом конкретных местных условий. Органы самоуправления в районах национальной автономии имеют право в соответствии с политическими, экономическими и культурными особенностями национальности или национальностей данной местности принимать положения об автономии и отдельно действующие положения. При осуществлении своих функций официальные лица должны пользоваться одним или несколькими языками и письменностью, распространёнными в данной местности.

Народные суды и народные прокуратуры

Народные суды 
Народные суды включают:
 Верховный народный суд
 местные народные суды
 специальные народные суды (военные суды и т.п.)
К местным народным судам относятся низовые народные суды, народные суды средней ступени и народные суды высшей ступени.

Народные прокуратуры 
Народная прокуратура КНР является государственным органом надзора за соблюдением законности. Организация Верховной народной прокуратуры, местных народных прокуратур и других специальных прокуратур аналогична организации народных судов.

Литература 
 «Энциклопедия нового Китая» — Москва: «Прогресс», 1989.

Примечания 

 
Китайская Народная Республика